Mailly (Saona i Loira), municipi francès, al departament de Saona i Loira
 Mailly-sur-Seille
 Mailly-Champagne
 Mailly-Raineval
 Mailly-le-Château, municipi francès al departament de l'Yonne
 Mailly-la-Ville, municipi francès al departament de l'Yonne
 Senyoria de Mailly, senyoria bressol de la família dels Mailly, a França
 Henri Granier-Mailly (Ribesaltes, 1878 – Òpol, 1933), sacerdot i erudit rossellonès
 Alphonse Jean Ernest Mailly